Сибирский драгунский полк (до 1764 года — Сибирский драгунский гарнизонный полк) — кавалерийская воинская часть Русской императорской армии, сформированная в 1720 году и упразднённая в 1771 году.

История 
9 февраля 1720 года (по данным М.Д. Рабиновича в 1711 году) из остатков городовых стрельцов и рейтарских полков, а также неспособных к полевой службе нижних чинов сформирован Сибирский драгунский гарнизонный полк.

16 февраля 1727 года назван 1-м Сибирским драгунским гарнизонным полком, но 6 ноября того же года вновь переименован в Сибирский драгунский гарнизонный полк.

13 мая 1764 года приказано полк переформировать в состав 5 эскадронов и именовать Сибирским драгунским полком.

31 августа 1771 года приказано полк расформировать, а личный состав обратить на составление лёгких полевых команд на Сибирской и Оренбургской линиях; часть чинов в феврале 1772 года поступила на составление 2-го Омского гарнизонного батальона.

В 1775—1777 годах из драгун лёгких полевых команд Сибирской и Оренбургской линий был сформирован новый Сибирский драгунский полк.

Командиры 
 на 1743 — полковник Павлуцкий, Яков Семёнович

Литература 
 Волынский Н. П. Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра с самым подробным описанием участия ее в Великой Северной Войне. — СПб., 1912.
 Звегинцов В. В. Хронология Русской армии 1700—1917 г. Часть 3. Кавалерия. — Париж, 1961.
 Кавалерия (кроме гвардейских и казачьих частей) / Под ред. В. К. Шенка, переработал Н. К. Модзалевский. — Изд. 3. — СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1914. — (Справочная книжка Императорской главной квартиры).
 Рабинович М. Д. Полки петровской армии 1698—1725. Краткий справочник / Под ред. д.и.н. Л. Г. Бескровного. — М.: Советская Россия, 1977.

Драгунские полки Российской империи